

Geografia 
 Madruzzo – comune italiano sparso della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige

Persone 
 Carlo Emanuele Madruzzo (1599-1658) – vescovo italiano
 Carlo Gaudenzio Madruzzo (1562-1629) – cardinale italiano
 Cristoforo Madruzzo (1512-1578) – cardinale italiano
 Filiberta Madruzzo (1626-1649) – nobildonna italiana
 Gian Federico Madruzzo (1534-1586) – nobile italiano
 Giannangelo Gaudenzio Madruzzo (1562-1618) – barone italiano
 Ludovico Madruzzo (1532-1600) – cardinale italiano
 Nicolò Madruzzo (1508-1572) – nobile italiano
 Nicolò Maria Lodron (1475-1548) – signore del feudo Castelnuovo

Storia di famiglia 
 Madruzzo – cognome della nobiltà trentino-tirolese tratto dal Castel Madruzzo di Madruzzo, in Valle dei Laghi